Алісія Ортуньйо і Крістіна Торренс-Валеро були чинними чемпіонками, але цього разу виступали в парі з іншими партнерками.

Ортуньйо грала в парі з Седою Норландер, але у чвертьфіналі їх перемогли Крісті Богерт і Анн-Гель Сідо.

Торренс-Валеро грала в парі з Амандою Гопманс, але у фіналі їх перемогли Тіна Кріжан і Катарина Среботнік з рахунком 6–0, 7–6(11–9).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

Estoril Open 2000
Тур WTA 2000
Estoril Open